Вэлений-де-Мунте () — город в Румынии в составе жудеца Прахова.

История 
Впервые упоминается в документе 1431 года. В хронике 1684 года упоминается среди городов Валахии. В 1907 году здесь поселился знаменитый историк Николае Йорга, и в июле 1908 года открыл «народный летний университет».

Известные уроженцы 
 Мэдэлина Маноле (1967—2010) — певица.

Примечания 

Города Румынии
Прахова (жудец)